— детский фантастический роман, написанный японской писательницей Эйко Кадоно и иллюстрированный Акико Хаяси. Впервые был опубликован издательством «Фукуйнкан Сётэн» 25 января 1985 года. Лег в основу одноимённого анимационного фильма, выпущенного студией «Гибли» в 1989 году, а также вышедшего в 2014 году одноимённого художественного фильма.

Книга была многократно отмечена наградами в Японии. Вдохновлённая этим фактом, а также успехом мультфильма, Кадоно написала ещё пять книг в качестве продолжения. Последняя из них была опубликована в 2009 году.

Сюжет 
Книга рассказывает о приключениях молодой ведьмы Кики. Её мать также является ведьмой, а отец — обычным учёным. Кики исполняется тринадцать лет и она должна улететь из родительского дома и провести год своей жизни самостоятельно в незнакомом городе, где нет других ведьм. В качестве нового места жительства она выбирает приморский город Корико. Чтобы добывать средства пропитания, она должна работать по своей ведьминской профессии. Но способности Кики ограничиваются только умением летать, поэтому она открывает службу доставки, используя свою метлу для полёта в качестве транспорта. Кики сопровождает её компаньон — чёрный кот Дзи-дзи, а на новом месте она встречает и заводит дружбу с самыми разными людьми.

Название 
Слово таккюбин (宅急便, букв. «домашняя быстрая почта») из оригинального названия произведения является торговой маркой японской компании Yamato Transport, несмотря на то, что оно используется в качестве синонима слова такухаибин (宅配便, букв. «почта с доставкой на дом»). Компания не только разрешила использование своей торговой марки, хотя по японскому законодательству это не обязательно, но также оказала всяческую спонсорскую поддержку анимационному фильму, снятому по книге, поскольку использует в качестве логотипа изображение чёрной кошки, несущей котёнка.

Переводы 
Переводы Мадзё но Таккюбин не публиковались до 2003 года, когда книга стала доступна на английском, итальянском, корейском и китайском языках. Шведская версия была опубликована в 2006. На русском языке книга издавалась в апреле 2018, издательством «Азбука-Аттикус».

Экранизации 
 Книга была адаптирована для одноимённого анимационного фильма режиссёра Хаяо Миядзаки, выпущенного в 1989 году студией Гибли.
 Полнометражный художественный фильм вышел в Японии 1 марта 2014 года.

Награды и номинации 
 23-я Литературная премия имени Номы за детскую литературу
 34-я премия Сёгакукан за детскую литературу
 Место в почётном списке Международного совета по детской книге (IBBY) за 1986

Продолжения серии про Кики 
  — вторая книга серии. Опубликована 30 июня 1993 года. Иллюстрирована Такако Хироно.
  — третья книга серии. Опубликована 20 октября 2000 года.
  — четвёртая книга серии. Опубликована 10 марта 2004 года.
  — пятая книга серии, опубликованная 20 мая 2007 года.
  — шестая книга серии, опубликованная 7 октября 2009 года.
  — сборник рассказов о персонажах появлявшихся в серии, опубликован 25 января 2016 года.
  — начало истории Кики, опубликована 25 мая 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эйко Кадоно

Романы 1985 года
Фэнтезийные романы на японском языке
Служба